Cairngorm peut désigner :
 le Cairn Gorm, un sommet du Royaume-Uni situé en Écosse ;
 les Cairngorms, une chaîne de montagnes du Royaume-Uni située en Écosse ;
 le parc national de Cairngorms, un parc national du Royaume-Uni situé en Écosse ;
 Cairngorm, une station de sports d'hiver du Royaume-Uni situé en Écosse ;
 le funiculaire de Cairngorm Mountain, un funiculaire du Royaume-Uni situé en Écosse ;
 le Cairngorm, une variété de quartz fumé ;
 le Cairngorm, une race de chevaux des États-Unis ;
 le Cairngorm, un framework écrit en ActionScript 3.